Françoise Lefebvre, née le  à Lyon, est une musicienne française.

Biographie 
Elle a été mariée avec et a divorcé de l'écrivain et musicien Christophe Petchanatz.

Musicienne, elle fonde avec lui le groupe Klimperei en 1985. Elle compose, joue du piano, du mélodica et de divers petits instruments (métallophone, percussions). Elle cesse officiellement sa participation en 2002, mais on peut toujours l'entendre sur certaines publications (elle est par exemple créditée sur le CD Salle polyvalente, sorti en 2006, ou sur 25 songs looking for ears, publié en 2009).

Écrivaine, elle a surtout publié en revues.

Ouvrage 
Le Fil, Collection Polder, Décharge, 1987.

Références

Liens externes
13 textes de l'écrivaine en ligne
Le Néant, texte écrit avec Christophe Petchanatz

Compositrice française
Écrivain français du XXe siècle
Naissance en mai 1955